Alba kan have flere betydninger:
 Alba (Skotland) – et gammelt navn for det nuværende Skotland på skotsk gælisk
 Alba Party - et politisk parti i Skotland
 Alba (parament) – en præsts messeskjorte, der er en del af kirkens paramenter
 Alba (distrikt) – et distrikt i Rumænien
 Alba (Italien) – en by i Italien
 ALBA (Latinamerika) – en alternativ latinamerikansk regional organisation, etableret i 2004 af Hugo Chávez og Fidel Castro
 ALBA (band) – en dansk musikgruppe der spiller musik fra middelalderen
 Alba Iulia – en by i Transsylvanien, Rumænien

Personer:
 Jessica Alba – en amerikansk skuespillerinde
 Jordi Alba – en spansk fodboldspiller